Bovenste Bosch (helling)
 Bovenste Bosch (bos)
 Groeve Bovenste Bosch